Vílchez ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Raúl Vílchez (1954–2022), kubanischer Volleyballspieler und -trainer
 Beatríz Vílchez (* 1995), kubanische Volleyballspielerin
 José Manuel Vílchez Medina (* 1959), spanischer Astrophysiker
 Nidia Vílchez (* 1964), peruanische Politikerin (APRA)
 Pedro Lisímaco Vílchez (1929–2013), nicaraguanischer römisch-katholischer Bischof
 Salomón Vílchez Murga (1907–1993), peruanischer Biologe und Naturschützer
 Walter Vílchez (* 1982), peruanischer Fußballspieler